Ello bezeichnet:
 eine italienische Gemeinde, siehe Ello (Lombardei)
 als Spitzname die LKW-Typen Robur LO
 ein soziales Netzwerk, siehe Ello (Soziales Netzwerk)
 Ello (Fatukopa), ein Dorf im indonesischen Distrikt Fatukopa in Westtimor